Langel steht für:

 Langel (Köln), ein Stadtteil im Kölner Stadtbezirk Porz
 Langel (Köln-Merkenich), ein kleiner Ort im Stadtteil Merkenich im Kölner Stadtbezirk Chorweiler 
 Langel (Wolfhagen), Wüstung bei Wolfhagen im Landkreis Kassel, Hessen

 einen Nachnamen. Bekannte Namensträger sind:
 Arnaud Langel (* 1985), französischer Biathlet
 René Langel (1924–2021), Schweizer Jazzmusiker, Journalist und Festivalgründer